Az alábbi lista a világ legértékesebb labdarúgóklubjait sorolja fel, a Forbes magazin összeállításában.

A lista 2007-es létrehozását követő öt évben mindig a Manchester United volt a világ legértékesebb csapata. Ezt követően 2013-ban a Real Madrid vette át az első helyet, amit négy évig tartott, mielőtt a United visszakerült a csúcsra 2017-ben. A manchesteri csapat második időszaka az első helyen nem tartott sokáig, két év után a spanyol együttes került vissza az élre, mielőtt a Barcelona a lista történetében először első lett 2021-ben. A jelenlegi listavezető a Real Madrid.

2007 óta nyolc-nyolc évet voltak angol és spanyol csapatok listavezetők.

Első helyezett évente

Lista

2022

2021 

2020-ban nem jelent meg lista a Covid19-pandémia miatt.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Jegyzetek 

Labdarúgócsapatok listái
Forbes
Gazdasági rekordok
Sportrekordok